«За час до свидания» — советский мультфильм  года. Снят Валентиной и Зинаидой Брумберг. Комическая опера для взрослых.

Сюжет 
Сатира на недостатки в сфере бытового обслуживании.
 
Влюблённый юноша по имени Гоша (имя героя упоминается в титрах, в самом же мультфильме героя по имени ни разу не называют) направляется на свидание с любимой девушкой. Проходя через стройку и замечтавшись, он рухнул в яму. Весь в грязи, огорчённый Гоша обращается за помощью в «районный, дважды образцовый, трижды показательный, диплома 4-ой степени, комбинат бытового обслуживания», известный крупными успехами в мелком ремонте.
Но сотрудники комбината: директор, парикмахер, чистильщик, портной, ремонтники, обувщики нацелены в работе на перевыполнение плана по процентам, скорости обслуживания и ремонта как можно большего количества изделий, в ущерб качеству.

В результате, после посещения комбината Гоша, когда-то модный мальчик, стал похож на чудовище и опоздал на свидание на несколько часов. Его не узнаёт любимая и, расстроенная и огорчённая, уходит прочь. Юноша с горя решает утопиться…

Над фильмом работали 
 сценарий — Бориса Ласкина, Мориса Слободского
 режиссёры — Валентина и Зинаида Брумберг
 художники-постановщики — Лана Азарх, Валентин Лалаянц
 композитор — Александр Варламов
 оператор — Борис Котов
 звукооператор — Георгий Мартынюк
 монтажёр — Нина Майорова
 редактор — Раиса Фричинская
 ассистент режиссёра — Т. Фёдорова
 художники-мультипликаторы: Фаина Епифанова, Антонина Алёшина, Вячеслав Котёночкин, Елизавета Комова, Ирина Троянова, Игорь Подгорский, Татьяна Таранович, Владимир Арбеков, Леонид Каюков, Ольга Орлова.
 роли озвучивали:
Гоша — Игорь Дивов
парикмахер — Григорий Толчинский
директор — Георгий Панков
девушка — Тамара Снегирёва
Ансамбль «Улыбка»
 Директор картины — Г. Кругликов

Литература 
 «Энциклопедия отечественной мультипликации», Москва, «Алгоритм-книга», 2006.
 Волков А. Мультипликационный фильм. М.: Знание, 1974.
 Венжер Н. Мультфильм вчера, сегодня и всегда. М.: Союзинформкино, 1979.
 Наши мультфильмы. Сост. И. Марголина, Н. Лозинская. М.: Интеррос, 2006.

Ссылки 
 animator.ru
 myltik.ru

Рисованные мультфильмы СССР 1965 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы В. и З. Брумберг
Сатирические мультфильмы СССР